Die Brisbane Sevens 2003 (offiziell als Brisbane International Sevens 2003 bezeichnet) waren die dritte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 2. und 3. Januar 2003 statt. Im Finale siegte England 28:14 gegen Fidschi und gewann das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Brisbane Sevens 2003 teil:
 
 
  China

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Brisbane Sevens 2003 auf rugby7.com
 Brisbane Sevens 2003 auf worldrugby.org

Rugby 2003
Sportveranstaltung in Brisbane